El nombre Elite o elite puede referirse a:

 elite, grupo minoritario que tiene un estatus superior al resto de integrantes de una sociedad.
 Elite Model Management, agencia de modelos.
 Elite Systems, empresa de desarrollo y distribución de videojuegos.
 Elite, videojuego de comercio y combate espacial.
 Élite, serie de televisión original de Netflix producida Zeta TV.
 Elite, fábrica fundada por Arturo de Miguel.
 Elite, marca chilena de productos de papel tisú.
 Escuela Latinoamericana de Ingenieros, Tecnólogos y Empresarios.